Jackson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Bruce Jackson
 Arthur Keith Jackson
 Benjamin Daydon Jackson
 Frederick John Jackson
 George Jackson
 Herbert Spencer Jackson
 Mary Jackson
 Peter B. N. Jackson
 Raymond Carl Jackson